Lim Su-jeong (née en 1986), taekwondoïste taïwanaise
Lim Su-jeong (née en 1985), kickboxeuse sud-coréenne
Lim Su-jeong ou Im Su-jeong (née en 1979), actrice sud-coréenne